Меттерних-Виннебург, Карл Генрих (1622—1679) — германский государственный и церковный деятель, курфюрст и архиепископ Майнца.
 Меттерних-Виннебург-Бейльштейн, Клеменс фон (1773—1859) — австрийский дипломат, министр иностранных дел в 1809—1848 годах, главный организатор Венского конгресса 1815 года.
 Меттерних-Виннебург, Татьяна Илларионовна (1915—2006) — меценатка и мемуаристка из рода Васильчиковых, жена последнего князя Меттерниха; создатель игристого вина Меттерних.